Егоров, Леони́д:
 Егоров, Леонид Егорович (1848—1890) — русский художник и скульптор.
 Егоров, Леонид Васильевич (1909—?) — советский инженер и изобретатель, лауреат Сталинской премии.
 Егоров, Леонид Митрофанович (1910—1968) — советский борец вольного и классического стилей.
 Егоров, Леонид Михайлович (в монашестве Лев; 1889—1937) — священнослужитель Русской православной церкви, архимандрит.